Glory Days, titre original de la série télévisée américaine L'Île de l'étrange diffusée pour la première fois en 2002 ;
 , chanson du chanteur américain Bruce Springsteen extraite de l'album Born in the U.S.A. sorti en 1984 ;
 Glory Days: The Essence of War, jeu vidéo sorti en 2005 ;
 Glory Days 2, jeu vidéo sorti en 2007, suite de celui cité précédemment ;  
 Glory Days, album du groupe britannique Little Mix sorti en 2016.

Voir aussi 
 Glory Daze